Leviapseudes är ett släkte av kräftdjur. Leviapseudes ingår i familjen Apseudidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Leviapseudes